Scranton é um topônimo que pode referir-se a:

 Scranton (Arkansas)
 Scranton (Pensilvânia)
 Scranton (Carolina do Sul)
 Scranton (Dakota do Norte)
 Scranton (Iowa)
 Scranton (Kansas)

Persons:

Desambiguação